П'єтро II Кандьяно (872—939) — 19-й венеціанський дож.
 П'єтро II Орсеоло (961—1009) — 26-й венеціанський дож.
 П'єтро II (? — 1241) — юдик (володар) Арборейського юдикату у 1211—1241 роках.
 П'єтро II (1203—1268) — граф Савойський в 1263—1268 роках.

Див. також 
 Петро II